

Населені пункти та їхні частини
 Турсько — село в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Турсько — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Турсько — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Турсько — колонія в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки